Geografia:
 Roscoe (Dakota del Sud)
 Roscoe (Illinois)
 Roscoe (Minnesota)
 Roscoe (Missouri)
 Roscoe (Nova York)
 Biografies: Roscoe Arbuckle (Smith Center, Kansas, 1887 – Hollywood, Califòrnia, 1933), actor i director cinematogràfic estatunidenc.